Danesi – gruppo etnico della Danimarca

Persone 

 Anna Danesi – pallavolista italiana
 Battista Danesi – ciclista italiano
 Luca Danesi – architetto italiano
 Renzo Danesi – criminale italiano

Pagine correlate

Danese